Rio Open 2017, właśc. Rio Open presented by Claro 2017 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 500 w sezonie 2017 z cyklu Rio Open rozgrywany w dniach 20–26 lutego 2017 roku w Rio de Janeiro na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 603 940 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2017 w tenisie ziemnym
2017
2017 w Brazylii